774 Armor — asteroide da cintura principal com um diâmetro de 50,37 quilómetros
Armor Games — site  que hospeda jogos gratuitos, com sede em Irvine, Califórnia
Shogo: Mobile Armor Division — jogo de ação e tiro em 3D

Desambiguação